Ниже приведён список всех официальных авиакомпаний Японии на 2022 г.

Галерея

Примечания 

Списки:Япония
 
Списки:Авиакомпании